CSC může znamenat:

 CSc. – zkratka akademického titulu kandidát věd, uváděná za jménem
 CSC – zkratka Kongregace sester těšitelek Božského Srdce Ježíšova (Kongregace sester těšitelek BSJ, Congregatio sororum consolatricum a divino corde Jesu) (vznikla v Brně), uváděná za jménem
 CSC (Compact system cameras) – bezzrcadlovka
 CSC (Card security code) – Bezpečnostní kód karty, např. CVC (Mastercard) nebo CVV (Visa)

Reference